Petty steht für:

 Petty (Texas), Ort im Lamar County
 Petty Enterprises, US-amerikanisches Motorsportteam

Petty ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Petty (1980–2000), US-amerikanischer Rennfahrer
 Angie Petty (* 1991), neuseeländische Mittelstreckenläuferin
 Charles Petty-Fitzmaurice, 7. Marquess of Lansdowne (1917–1944), britischer Adeliger, Mitglied des House of Lords (1936–1944)
 Charles Petty-Fitzmaurice, 9. Marquess of Lansdowne (* 1941), britischer Peer und Vice-Lord Lieutenant of Wiltshire
 Emily Petty-Fitzmaurice, 8. Lady Nairne (1819–1895), britische Peeress
 George Petty (1894–1975), US-amerikanischer Illustrator
 George Petty-FitzMaurice, 8. Marquess of Lansdowne (1912–1999), britischer Politiker und Peer 
 Gregory Petty (* 1993), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Henry Petty-Fitzmaurice, 3. Marquess of Lansdowne (1780–1863), britischer Staatsmann
 Henry Petty-FitzMaurice, 5. Marquess of Lansdowne (1845–1927), britischer Außenminister
 Kerrin Petty (* 1970), US-amerikanisch-schwedische Skilangläuferin
 Kyle Petty (* 1960), US-amerikanischer Rennfahrer
 Lee Petty (1914–2000), US-amerikanischer Rennfahrer
 Lori Petty (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Norman Petty (1927–1984), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent
 Richard Petty (* 1937), US-amerikanischer Rennfahrer
 Richard E. Petty (* um 1950), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Tom Petty (1950–2017), US-amerikanischer Musiker
 William Petty (1623–1687), britischer Ökonom, Wissenschaftler, Statistiker und Philosoph
 William Petty, 2. Earl of Shelburne (1737–1805), britischer Premierminister 1782/83

Siehe auch:
 Patty
 Pettie
 Petty Officer
 Petty Rocks, Gruppe von Klippenfelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika